Wikipedia w języku ewe – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku ewe. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku ewe
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii